Sniper может означать:
 Sniper Elite, серия игр.
 Sniper: Ghost Warrior, серия игр, включающая в себя:
 Sniper: Ghost Warrior
 Sniper: Ghost Warrior 2
 Sniper: Ghost Warrior 3
 Sniper Studios, разработчик видеоигр.
 Sniper, это французская хип-хоп группа.

См. также 
 Снайпер